Wawrzeccy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Wawrzeccy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki